La Promotion League 2016-2017, nota come Cerutti il Caffè Promotion League per motivi di sponsorizzazione, è stata la 116ª edizione della terza divisione del campionato svizzero di calcio, la 3ª edizione sotto il nome di Promotion League. Il campionato è iniziato il 3 agosto 2016 e si è concluso il 27 maggio 2017. Il Rapperswil-Jona è stato promosso in Challenge League per la prima volta nella sua storia.

Stagione

Novità 
Dalla Promotion League 2015-2016 è stato promosso in Challenge League il Servette, classificatosi al primo posto, mentre l'Étoile Carouge e il San Gallo II sono state retrocesse in 1ª Lega. Da quest'ultima sono state promosse il La Chaux-de-Fonds, il Bavois e lo United Zurigo. Quest'ultima in sostituzione del FC Biel-Bienne, che dopo essersi visto revocare la licenza durante il campionato di Challenge League 2015-2016, è stato retrocesso d'ufficio in Seconda Lega.

Formula 
Le 16 squadre partecipanti si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 30 giornate.
La squadra classificatasi al 1º posto viene promossa in Challenge League, mentre le ultime due classificate retrocedono in 1ª Lega.

Avvenimenti 
Lo United Zurigo non venne retrocesso in 1ª Lega a causa della revoca della licenza inflitta al Le Mont in Challenge League.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Challenge League 2017-2018.
      Retrocesso in Prima Lega 2017-2018.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori 

Sono in corsivo i calciatori che lasciariono il campionato a stagione in corso.

Verdetti finali 
   vincitore della Promotion League e promosso in Challenge League 2017-2018.
   retrocesso in 1ª Lega 2017-2018.

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
2017 3